Fenollar ist der Familienname folgender Personen:
 Bernat Fenollar (1435/40–1516), valencianischer Geistlicher und Poet
 Pedro Fenollar (1923–1985), spanischer Schauspieler